Ка́рстен (, ) — фамилия и имя.

 Известные носители фамилии
 Карстен, Абрагам — лифляндский деятель XVIII века.
 Карстен, Август (1888—1981) — немецкий социал-демократ.
 Карстен, Андрей Яковлевич (1923 — ????) — советский проходчик, Герой Социалистического Труда, почетный шахтер СССР.
 Карстен, Герман (1817—1908) — немецкий биолог (ботаник, миколог).
 Карстен, Густав (1820—1900) — немецкий физик.
 Карстен, Екатерина Анатольевна (род. 1972, урождённая Ходотович) — советская и белорусская гребчиха.
 Карстен, Кристофер Кристиан (1756—1827) — шведский артист оперы (тенор).
 Карстен, Людвиг (1876—1926) — норвежский художник — постимпрессионист.
 Карстен, Петер Адольф (1834—1917) — финский миколог.
 Карстен Нильсен, Софи (род. 1975) — датский политик.